Umbrella Man steht für:
 Umbrella Man (JFK-Attentat), einen Augenzeugen des Attentats auf John F. Kennedy, der zu diesem Zeitpunkt einen Regenschirm (englisch: Umbrella) in der Hand hatte und später als Louie Steven Witt identifiziert wurde
 Neville Chamberlain, Premierminister des Vereinigten Königreichs von 1937 bis 1940, der den Spitznamen „Umbrella Man“ hatte, da er häufig eine Regenschirm trug und in Karikaturen stets mit Regenschirm dargestellt wurde
 Tony Hernandez, Gangkamerad des Doppelmörders Salvador Agron, der den Spitznamen „The Umbrella Man“ bekam
 „Umbrella Man“, Symbol des „Umbrella Movement“ (Regenschirm-Revolution) während der Proteste in Hongkong 2014, basierend auf den Fotos eines Demonstranten mit zwei Regenschirmen in den Händen

Literatur
 „The Umbrella Man“, eine Kurzgeschichte von Roald Dahl, erschienen in „More Tales of the Unexpected“ (1980) und „The Great Automatic Grammatizator“ (1998)
 „The Umbrella Man“, Bühnenstück von William Matthew Scott, 1937 verfilmt als „London by Night“

Musik
 The Umbrella Man (Lied), ein Lied von Flanagan and Allen (1939)
 „Umbrella Man“, ein Lied der Partridge Family (1971)
 „Umbrella Man Blues“, ein Lied von Gary Moore auf dessen Album Bad For You Baby (2008)

Skulptur
 Allow Me (Portland, Oregon), eine Bronzeskulptur von John Seward Johnson II, die den Spitznamen „Umbrella Man“ bekam